Tite může odkazovat na jeden z následujících článků:

Lidé 
 Tite (fotbalový trenér) (* 1961) – brazilský fotbalový trenér a manažer
 Tite Kubo (* 1977) – japonský autor mangy, známý jako autor Bleach
 Tite Margvelašvili (1891–1946) – gruzínský spisovatel a filosof

Města 
 Saint-Tite (Quebec) – město v Quebecu